Apodia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hermann von Heinemann 1870. Apodia ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Apodia